Bägargroddar (Fritillariidae) är en familj av ryggsträngsdjur som beskrevs av Lúcia Garcez Lohmann 1915. Bägargroddar ingår i ordningen Copelata, klassen svanssjöpungar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Fritillariidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svanssjöpungar